Die Adeccoligaen 2006 war die insgesamt 44. Spielzeit der zweithöchsten norwegischen Fußballliga und die zweite unter dem Namen Adeccoligaen. Die Saison begann am 8. April und endete am 5. November 2006.

Meister Strømsgodset IF und der Zweite Aalesunds FK schafften den direkten Wiederaufstieg in die Tippeligaen. Der Drittplatzierte Bryne FK hatte noch die Chance in der Relegation gegen den Drittletzten der Tippeligaen, verlor aber dieses Duell klar in zwei Spielen.

Die letzten vier Mannschaften Pors Grenland, Manglerud Star, Follo Fotball und IL Hødd stiegen in die 2. divisjon ab.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Relegation 

|}
Die Spiele fanden am 8. und 11. November 2006 statt. Beide Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Weblinks 
 Statistik auf wettpoint.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2006
2006